Bakersfield kan syfta på:

 Bakersfield – en stad i Kalifornien
 Bakersfield, Vermont –  en ort i Vermont
 Bakersfield Condors (2015–) – ett amerikanskt ishockeylag från Bakersfield, Kalifornien
 Bakersfield P.D. –  en amerikansk sitcom-serie 1993–1994
 Bakersfield Sound – en form av countrymusik